Беверли Дженис Уильямс (; родилась 9 ноября 1965 года, Остин, штат Техас, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Не выставляла свою кандидатуру на драфт ВНБА 1999 года, но ещё до старта следующего сезона заключила договор с командой «Индиана Фивер». Играла на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Беверли Уильямс родилась 9 ноября 1965 года в городе Остин (штат Техас), а училась там же в средней школе Дель-Валли, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте texassports.com

Баскетболисты США
Игроки ЖБК «Скио»
Игроки ЖБК «Приоло»
Игроки ЖБК «Виченца»
Игроки ЖБК «Алькамо»
Игроки «Лонг-Бич Стингрейс»
Игроки «Индиана Фивер»